Nabi –  film del 2001 diretto da Moon Seung-wook

Persone 
 Adil Nabi – calciatore inglese con cittadinanza pakistana
 Heiki Nabi – lottatore estone
 Rahis Nabi – calciatore inglese naturalizzato pakistano
 Samir Nabi – calciatore pakistano
 Syed Rahim Nabi –  ucalciatore e politico indiano